A Tavares gyakori portugál földrajzi- és vezetéknév. Spanyol megfelelője Tavárez.

Földrajz
 Tavares, település Florida államban (Amerikai Egyesült Államok)
 Tavares, község Paraíba államban (Brazília)
 Tavares, község Rio Grande do Sul államban (Brazília)
 Tavares, folyó Brazíliában
Zene
 Tavares, amerikai együttes